Chrysolina är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Victor Ivanovitsch Motschulsky 1860. Chrysolina ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
Chrysolina

nl:Chrysolina quadrigemina